Peucedanum hystrix är en flockblommig växtart som beskrevs av Aleksandr Andrejevitj Bunge. Peucedanum hystrix ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
hystrix